Kalte Pracht steht für:
 Kalter Hund, Süßspeise
 ungeheiztes Zimmer